Blumenau steht für:

 Blumenau, Großstadt im Süden Brasiliens

Ortsteile:
 Blumenau (Engelskirchen), Ortsteil von Engelskirchen im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Blumenau (Mannheim), Stadtteil von Mannheim in Baden-Württemberg
 Blumenau (München), Stadtteil von München in Bayern
 Blumenau (Olbernhau), Stadtteil von Olbernhau im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Blumenau (Schwarzatal), Ortsteil von Schwarzatal in Thüringen
 Blumenau (Wunstorf), Stadtteil von Wunstorf in der Region Hannover in Niedersachsen
 Blumenau (Winterthur), Quartier im Stadtkreis Veltheim von Winterthur, Kanton Zürich
 Heide-Nord/Blumenau, Stadtteil von Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt

historisch:
 Amt Blumenau, Verwaltungsbezirk des Königreichs Hannover
 Blumenau (Schwalmstadt), Hofwüstung in der heutigen Gemarkung von Dittershausen, einem Stadtteil von Schwalmstadt im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis
 Czarny Kierz, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Blumenau, Kreis Heilsberg, Ostpreußen)
 Kwietniki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Blumenau, Kreis Jauer, Schlesien)
 Kwietnik (Młynary), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Blumenau, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen)
 Jedlinka Górna, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Blumenau, Kreis Waldenburg, Schlesien)
 Lamač, Stadtteil von Bratislava, Slowakei (Ort des Gefechts bei Blumenau)
 Květná, Dorf in Ostböhmen, Tschechien
 Plumlov, Dorf, Tschechien

Bauwerke:
 Burg Blumenau in Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, abgegangen
 Schloss Blumenau in Blumenau, Stadt Wunstorf, Region Hannover, Niedersachsen

Blumenau ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Blumenau (* 1956), britischer Schauspieler  
 Henriette Blumenau (* 1987), deutsche Theaterschauspielerin
 Hermann Blumenau (1819–1899), deutscher Gründer der brasilianischen Stadt Blumenau
 Jack Blumenau (* 1986), britischer Schauspieler 
 Jutta Blumenau-Niesel (* 1937), deutsche Musikpädagogin
 Leonid Wassiljewitsch Blumenau (1862–1931), russischer Neurologe
 Laurentius Blumenau († 1484), Kartäuser, Humanist und Politiker, Prior der Kartause Villeneuve
 Martin Blumenau (1960–2021), österreichischer Journalist und Radiomoderator
 Salomon Blumenau (1825–1904), preußischer Pädagoge und Prediger des Reformjudentums

Pseudonym:
 F. W. Blumenau, Pseudonym von Friedrich Wilhelm August Bratring (1772–1829), deutscher Völkerkundler und Verfasser statistisch-topographischer Sachbücher

Siehe auch:
 Groß Blumenau, Klein Blumenau